Благовещенская церковь (бел. Дабравешчанская царква) — православный храм в Витебске на левом берегу Западной Двины, памятник древнеполоцкой архитектуры XII века. Относится к шестистолпным трёхапсидным крестово-купольным храмам. Средний неф шире боковых. Храм был снесён в 1961 году и воссоздан в 1990-е годы из современных материалов.

Строительная история 
Письменные источники не сохранили сведений о дате возведения витебской церкви Благовещения. Летописные источники XVI—XVII веков — (хроника Стрыйковского, хроника Быховца) относят возведение церкви к XIV веку и связывают с именем князя Ольгерда. Предание, фиксированное в городской летописи XVII века, говорит о возведении храма Благовещения в Витебске в 974 году княгиней Ольгой одновременно с основанием города.

Первое обследование храма было осуществлено в конце XIX века Андреем Павлиновым, который выдвинул предположение о времени его возведения в рамках X—XII веков, более склоняясь к XI веку. Первая обоснованная датировка строительства храма выдвинута в начале 1920-х годов Н. И. Бруновым (который отнёс её к XII веку) и не оспорена до сего дня. Результаты проводившихся археологических исследований (в 1960—1990 годы) под руководством Г. Штыхова, О. Трусова, П. Раппопорта и Т. Бубенько, а также анализ и изучение архитектурных форм, строительной техники и Фрагментов фресок, дают основание датировать строительство церкви в пределах XII века и предположить участие в возведении храма византийских мастеров и использование византийского строительного опыта.

Церковь несколько раз перестраивали. В 1619 году по приказу короля Сигизмунда III передана униатам. Церковь сильно пострадала во время Северной войны. В 1714 году был произведён ремонт, а в 1759 церковь перестроена в стиле позднего барокко. В 1832 году церковь была возвращена православным и в середине XIX века перестроена ещё раз.

Церковь сильно разрушена во время Великой Отечественной войны, затем взорвана для устройства трамвайного разворотного круга в 1961 году (по заявлению руководителя Департамента культурного наследия Москвы Александра Кибовского с одобрением Никиты Хрущёва, по другим сведениям по решению городских властей), причём стены сохранялись на высоту до 5 метров. В 1968 г. археологом М. К. Каргером произведены раскопки и частичная разборка обломков. В 1977 году произведена консервация руин церкви.

В 1993—1998 годах церковь Благовещения Пресвятой Богородицы восстановлена в облике XII века по проекту архитектора Г. А. Лаврецкого с сохранением фрагментов оригинальной кладки (кладка стен — чередование доломитовых тёсаных блоков с двумя или тремя рядами плинфы).

См. также 
 Архитектура Полоцкого княжества

Примечания

Литература

Ссылки 
 Благовещенская церковь на сайте «Витебская энциклопедия»
 Храм Благовещения Пресвятой Богородицы на сайте Витебской епархии

Православные храмы Витебска
Витебск
Памятники архитектуры Древней Руси
Витебск
Витебск
Воссозданные православные храмы
Воссозданные здания и сооружения Белоруссии
Здания и сооружения, заложенные в 1993 году
Культовые сооружения, построенные в 1996 году
Кирпичные здания и сооружения
Здания и сооружения, построенные в 1996 году в Белоруссии
XX век в Витебской области
История Витебска